Attalus is een Griekse mannelijke voornaam en kan verwijzen naar de volgende historische personen:
Koningen van het geslacht der Attaliden uit Pergamon
 Attalus Philetaerus (ca. 343-263 v.Chr.), stichter van het geslacht
 Attalus I van Pergamon (?-197 v.Chr.), 'Soter'
 Attalus II van Pergamon (230-138 v.Chr.), 'Philadelphus'
 Attalus III van Pergamon (ca. 177-133 v.Chr.), 'Philometor' of 'Euergetes'

Overige personen
 Attalus (filosoof) (1e eeuw), Romeins filosoof
 Attalus (generaal) (ca. 390–336 v.Chr.), courtier en generaal van Philippus II van Macedonië
 Attalus (zoon van Andromenes) (4e eeuw v.Chr.), generaal van Alexander de Grote en Perdiccas van Macedonië
 Attalus van Rhodos (2e eeuw v. Chr.), Grieks grammaticus, astronoom en wiskundige
 Priscus Attalus (?-na 416), Romeins politicus en keizer van Rome (van de Visigoten)

Overig
 Attalus (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie Malachiidae